Beger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Beger (1855–1921), deutscher Architekt, Oberbaurat in Stuttgart
 Albert Beger (* 1959), israelischer Jazzmusiker
 Bruno Beger (1911–2009), deutscher Anthropologe und Hauptsturmführer der SS
 Eusebius Beger (1721–1788), deutscher Jurist

 Gabriele Beger (* 1952), deutsche Bibliotheksdirektorin
 Gunther Beger (* 1961), politischer Beamter im Range eines Ministerialdirektors
 Hans Beger (1887–1948), deutscher Mediziner und Hygieniker (Brunnenhygiene)
 Hans G. Beger (* 1936), deutscher Chirurg und Forscher in Ulm, Spezialist für Bauchspeicheldrüsenkrebs
 Herbert K. E. Beger (1889–1955), deutscher Botaniker, Algenspezialist
 Karl Beger (1885–1957), deutscher Wasserbauingenieur und Hochschullehrer
 Lorenz Beger (1653–1705), deutscher Bibliothekar und Numismatiker
 Mario Beger (* 1966), deutscher Politiker (AfD)
 Matthäus Beger (1588–1661), deutscher Tuchhändler, Privatgelehrter und Bürgermeister von Reutlingen
 Paul Johannes Beger (1886–1970), deutscher Mineraloge
 Renata Beger (* 1958), polnische Politikerin (Samoobrona)